Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Gigi Fernández 6–1, 7–5.

Teste di serie 

 Mary Pierce (campionessa)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Julie Halard (secondo turno)
 Gigi Fernández (finale)

 Carrie Cunningham (primo turno)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Marianne Werdel (secondo turno)
 Debbie Graham (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1992